Charles Chadwick (1932), angol író.
Charles Chadwick (1874–1953), amerikai atléta, aki az 1904. évi nyári olimpiai játékok vett részt több számban.